Мо́рфий:
 Устаревшее название морфина.
 Морфий (рассказ) — рассказ М. А. Булгакова.
 Морфий (фильм) — фильм Алексея Балабанова.
 Morphine (Морфи́н) — музыкальный коллектив из США.

См. также 
 Морфеус